Public Broadcasting Service — американская некоммерческая общественная служба телевизионного вещания.

PBS также может означать:

 Public Broadcasting Services — национальная вещательная компания Мальты.
 Phosphate buffered saline — буферный раствор, используемый в биохимии.
 Portable Batch System — система управления распределенными вычислениями.

См. также 
 PbS
 PBS Kids